Slopi so lahko:
Slopi, zaselek v Občini Mozirje
Slopi, prelaz